Benno Zierer ist der Name folgender Personen:

* Benno Zierer (Politiker, 1934) (1934–2021), deutscher Politiker (CSU), MdB
 Benno Zierer (Politiker, 1956) (* 1956), deutscher Politiker (Freie Wähler), MdL Bayern